Uditore (titolo) – titolo attribuito a funzionari pubblici ed ecclesiastici
 Uditore giudiziario – magistrato in tirocinio nell'ordine giudiziario italiano
 Uditore (Palermo) – unità di primo livello di Palermo
 Uditore-Passo di Rigano – quartiere di Palermo